Вісімнадцятий чемпіонат світу з футболу серед чоловічих національних збірних відбувся з 9 червня по 9 липня 2006 року в Німеччині. Офіційна назва турніру 2006 FIFA World Cup Germany™. Виступали 32 національні збірні, усього відбулося 64 гри. Чемпіоном стала збірна Італії, перемігши у фіналі збірну Франції в серії післяматчевих пенальті.

19 листопада 2002 року було оголошено девіз змагань: Die Welt zu Gast bei Freunden™, українською — Світ в гостях у друзів. Він повинен висловити прихильність німців до спорту та їх гостинність. Емблемою турніру було обрано Celebrating Faces of Football, українською — Святкуючі (радісні) обличчя футболу. Вперше на чемпіонат кваліфікувалася збірна України, цього разу як перша з європейської зони.

У жовтні 2015 року, у ході розгортання крмінального розслідування корупційної складової при наданні прав ЧС-2018 та ЧС-2022, у німецькому футбольному суспільстві та національних ЗМІ з'явилися свідоцтва та визнання щодо таємної купівлі керівництвом Футбольного союзу Німеччини у керівництва ФІФА прав на проведення ЧС-2006 у Німеччині. Звинувачуються тодішній президент DFB Франц Бекенбауер, його заступник та спадкоємець на посаді Вольфганг Нірсбах.

Карта міст та стадіони

Кваліфікаційне коло 

Див. Кваліфікаційний раунд

Команди 
Див. Чемпіонат світу з футболу 2006 (склади команд)

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

Чемпіон

Статистика

Бомбардири

Розподіл місць

Посилання 
 Офіційна сторінка

Виноски

Липень 2006
Події 9 червня
Червень 2006